Okocim
 Okocim (piwo)
 Browar Okocim

Zobacz też 
 gmina Okocim
 gromada Okocim
 Brzesko Okocim
 Okocimski Klub Sportowy Brzesko